Кристиа́н Понселе́ (, 24 марта 1928, Блэз — 11 сентября 2020, Ремирмон) — французский политик, председатель Сената Франции (1998—2008).

Биография 
Родился 24 марта 1928 года в небольшом городке Блэз в Арденнах. Матери на момент родов ещё не было 18 лет, через несколько месяцев после рождения ребёнка отец ушёл из семьи. В 1950 году Понселе поступил в профессиональное училище  и со временем стал там активистом профобъединения . Позднее вступил в  — основанную в 1959 году левую голлистскую партию. В 1962 году ДТС объединился с , и Понселе был впервые избран от этой политической силы в Национальное собрание от Ремирмона.

В 1963 году избран депутатом генерального совета департамента Вогезы, в 1967, 1968 и 1973 годах переизбран в национальный парламент, а позднее почти на 40 лет занял кресло председателя департаментского совета Вогезов.

В 1971—2001 годах — мэр Ремирмона.

Занимал должность государственного секретаря в правительствах Пьера Мессмера (1972—1974), Жака Ширака (1974—1976) и Раймона Барра (1976—1977), курируя вопросы бюджета, затем — связи с парламентом, социальную сферу и государственную службу.

В 1979 и 1980 годах являлся депутатом Европейского парламента, входил во фракцию .

В 1977 году впервые избран депутатами департаментского совета в Сенат, впоследствии трижды подряд переизбран на новые девятилетние сроки.

1 октября 1998 года избран председателем Сената.

1 октября 2008 года новым председателем Сената избран Жерар Ларше. Последние годы председательства Понселе ознаменовались критикой по вопросу привилегий: с 2004 года он арендовал за государственный счёт квартиру площадью 200 кв. метров на  в 6-м округе Парижа.

30 сентября 2014 года истёк последний срок полномочий Понселе в Сенате.

Занимая в течение более 50 лет своей политической карьеры одновременно по несколько выборных должностей, пока это не было запрещено, Понселе достиг внушительного суммарного показателя длительности всех его мандатов — 150 лет. Умер в Ремирмоне 11 сентября 2020 года.

Награды 
 Орден Дружбы (9 декабря 2004 года, Россия) — за большой вклад в развитие российско-французского сотрудничества.

Примечания

Ссылки 
 

Председатели департаментских советов Франции
Мэры городов Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Депутаты Европарламента от Франции
Депутаты Европарламента (1979—1984)
Председатели Сената Франции
Члены Союза за народное движение
Профсоюзные деятели Франции